

Persone 
 Fabien Barel – mountain biker francese specialista del downhill
 Olesja Barel' – ex cestista sovietica, dal 1992 russa 
 Rob Barel – triatleta olandese

Altro 
 Bàrel – opera letteraria di Giovanni Giraldi